De Grand Prix-wegrace van Japan 2010 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010. De race werd verreden op 3 oktober 2010 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

De race was oorspronkelijk gepland voor 25 april 2010, maar werd uitgesteld doordat teams niet op het circuit konden komen na de vulkaanuitbarsting onder de Eyjafjallajökull.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2010
Japan